Список родів родини Орхідних:

Список, який містить 902 визнани рід родини Орхідних (Orchidaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List» — спільного інтернет-проекту Королівських ботанічних садів у К'ю і Міссурійського ботанічного саду.

Поруч з науковою назвою стоять українські назви, підтверджені авторитетними джерелами.

A

Примітки

Посилання 

 http://data.kew.org/cgi-bin/vpfg1992/genlist.pl?ORCHIDACEAE 
 Список родів Orchidaceae на сайті «Catalogue of Life»  
 Orchidaceae на сайті «Plantsystematics» 
 Genera of Orchidaceae на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Орхідні
Орхідні